Ухуэ () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 112,57 км². Население — 218 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Наварры